Il singolare del torneo di tennis Nottingham Challenger I 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Alexander Waske che ha battuto in finale Kristian Pless 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Kristian Pless (finale)
 Alex Bogdanović (primo turno)
 Konstantinos Economidis (quarti di finale)
 Alexander Waske (Campione)

 Kenneth Carlsen (semifinali)
 Lu Yen-Hsun (secondo turno)
 Jan Mertl (secondo turno)
 Uros Vico (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Nottingham Challenger I 2006